Hallescher Turm steht für:
 Hallescher Turm (Köthen)
 Hallescher Turm (Zörbig)